Туршсу — название населённых пунктов:

 Туршсу (до 1991 г. — Кильсяли) — село в Кедабекском районе Азербайджана.
 Туршсу — село в Лачинском районе Азербайджана.
 Туршсу (быв. Лысогорск) — село в Шушинском районе.